Плауно́к чешуели́стный, или Селагине́лла чешуели́стная (), — споровое пустынное растение; вид рода Плаунок, находиться в «спящем», засохшем состоянии в виде плотного шарика, но быстро «пробуждаться» при появлении воды. Эта его особенность была подмечена ещё испанскими колонизаторами, которые демонстрировали данный «трюк» индейцам, иллюстрируя идею воскрешения.

Название 
 — Иерихонская роза.	 
		 
Селагинелла чешуелистная произрастает на земле и скалах на высотах от 900 до 2000 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 	 
Морфологически относится к типу перекати-поле.	 
		 
Розеточное растение. Высота растения — 10—15 см.	 
	 
Боковые листья толстые и жёсткие, с наружной стороны зелёные, с внутренней — жёлтые или красноватые. Ширина листьев — 30—35 см, диаметр сухого шарика — около 10 см.

Хозяйственное значение и применение 	 
Растение используется также как комнатное, декоративно-листное.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сухая селагинелла чешуелистная помещена в воду. Съёмка длится около 10 часов с периодичностью два кадра в минуту.  на сайте youtube.com. Видео 0:00:32

Плаунковые
Флора Северной Америки
Растения пустынь
Перекати-поле